Кубок Шпенглера 1982 — 56-й традиційний турнір Кубок Шпенглера, що проходив у швейцарському місті Давос в період з 26 по 30 грудня 1982 року. Переможцем стала команда Дукла (Їглава).

Календар

Підсумкова таблиця 

Найкращі бомбардири за системою гол+пас

Петер Салліван («Давос»), Олександр Орлов («Спартак») 7 (3+4)

Команда усіх зірок
 Воротар: Їржі Штеклік («Дукла»)
 Захисники: Карел Хорачек («Дукла») — Гесс («Давос»)
 Нападники: Володимир Лаврент'єв («Спартак») — Ігор Орлов («Спартак») — Олександр Орлов («Спартак»)

Див. також 
 1982 у хокеї з шайбою

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт турніру  
 Архів  
 hockeyarchives.ru  

1982
1982 у хокеї з шайбою
1982 у швейцарському спорті